Survey Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Survey Creek (Daly River), Nebenfluss des Daly River im Northern Territory
 Survey Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia